Chacun chez soi peut faire référence à :
 Chacun chez soi, un des titres francophones de la série télévisée américaine Jackie et Sara (Too Close for Comfort) diffusée entre 1980 et 1987 ;
 Chacun chez soi, téléfilm français réalisé par Élisabeth Rappeneau et diffusé pour la première fois en 2000 ;
 Chacun chez soi, film français réalisé par Michèle Laroque, sorti en 2021.

Voir aussi